Wolfsmilch steht für

 Wolfsmilch, Pflanzengattung, insbesondere
 Esels-Wolfsmilch
 Wolfsmilchsaft, lateinisch Euphorbium (Milchsaft von bestimmten Wolfsmilch-Arten), siehe Wolfsmilch#Verwendungen

Filme
 Polizeiruf 110: Wolfsmilch, deutscher TV-Krimi von Hajo Gies (2008)
 Wolfsmilch (1987), US-amerikanisches Filmdrama von Héctor Babenco
Buchtitel
Wolfsmilch (Kennedy) von William Kennedy
Wolfsmilch (Mehler) von Jutta Mehler